Stora Agnsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Agnsjö, Halland, sjö i Falkenbergs kommun,  (15,8 ha)
Stora Agnsjö, Västergötland, sjö i Borås kommun,  (4,88 ha)
Stora Agnsjön (Hemsjö socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun,  (10,4 ha)
Stora Agnsjön (Horreds socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,  (64,2 ha)
Stora Agnsjön (Seglora socken, Västergötland), sjö i Borås kommun,  (1,9 ha)
Stora Agnsjön (Örsås socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Stora Agnsjön, sjö i Tierps kommun och Östhammars kommun,  (21,3 ha)

Se även
Agnsjö

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn